

Patronyme
 Charles Nicati (1833-1884), architecte suisse, associé à Ernest Burnat
 Claude Nicati (1957-   ), personnalité politique neuchâteloise (Suisse).
 Jules Nicati (1873-1939), pianiste et enseignant suisse.
 Paul Nicati (1863-1909) architecte suisse associé à Adolphe Burnat.